Лос Негритос има више значења:

 Лос Негритос (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Негритос (Каторсе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Негритос (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Негритос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Негритос (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Негритос (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику